Gurdon ist der Name von
 Gurdon (Arkansas), einer US-amerikanischen Gemeinde

Gurdon ist der Familienname folgender Personen
 John Gurdon (* 1933), britischer Evolutionsbiologe
 Mihaela Gurdon-Basimamovic (* 1971), kroatische Fußballspielerin und Schiedsrichterin